

Модзерово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Модзерово — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства